Prütting ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns Prütting (* 1948), deutscher Rechtswissenschaftler
 Jens Prütting (* 1983), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Lenz Prütting (* 1940), deutscher Theaterwissenschaftler und Philosoph

Siehe auch:
 Brütting